

Architettura 
 Castello di Miramare – nel comune di Trieste
 Aeroporto di Rimini-Miramare
 Stazione meteorologica di Rimini Miramare
 Stazione di Rimini Miramare
 Stadio Miramare – stadio di Manfredonia in provincia di Foggia
 Grand Hotel Miramare di Genova – storico hotel costruito ad inizio Novecento a Genova
 Palazzo ex hotel Miramare – palazzo di Reggio Calabria in stile liberty

Geografia 
 Miramare – quartiere nel comune di Trieste
 Riserva naturale marina di Miramare – nel comune di Trieste
 Stazione di Miramare – comune di Trieste
 Miramare – frazione nel comune di Rimini
 Miramare – quartiere di Albano Laziale in provincia di Roma

Videogiochi 
 Miramare, luogo fittizio nel mondo dei Pokémon

Pagine correlate
Miramar